Carcelén puede hacer referencia a:
 Carcelén, municipio de la provincia de Albacete, en España.
 Carcelén, parroquia del cantón de Quito, en Ecuador.